New Buffalo kan syfta på:

 New Buffalo, Michigan
 New Buffalo, Pennsylvania